— найпоширеніше японське прізвище.

Відомі носії 
 Сато Аяно — японська ковзанярка.
 Сато Дзиро (1908—1934) — японський тенісист.
 Сато Есіхіро (1981) — японський кікбоксер.
 Сато Кілман — політичний діяч Вануату .
 Сато Мікіо (1928) — японський математик.
 Сато Наотаке — міністр закордонних справ Японії, посол в СРСР
 Сато Нобуо (1942) — японський тренер з фігурного катання, в минулому фігурист, батько Юки Сато;
 Сато Ріє — японська софтболістка.
 Сато Такума (1977) — японський автогонщик.
 Сато Ейсаку (1901—1975) — японський державний та політичний діяч.
 Сато Харука (1992) — японська борчиня вільного стилю, бронзова призерка чемпіонату Азії.
 Сато Хісайосі (1987) — японський плавець.
 Сато Юка (1973) — японська фігуристка, дочка Нобуо Сато.
 Сато Ясуміцу (1969) — професійний гравець в сьоґі, 5-й довічний КІСЕУ.